Алтын Асыр ( «Золотой век») может означать:

 «Алтын Асыр» — орден, государственная награда Туркменистана.
 «Алтын Асыр» — оператор сотовой связи в Туркменистане.
 Алтын Асыр — национальная платёжная система Туркменистана.
 «Алтын Асыр» — туркменский футбольный клуб из Ашхабада.
 Алтын Асыр — искусственный водоём на севере Туркменистана.
 «Алтын Асыр» — специализированный магазин Министерства текстильной промышленности Туркменистана в Ашхабаде.
 Алтын Асыр — рыночный комплекс в Туркменистане, расположен в жилом массиве Чоганлы.
 «Алтын Асыр» — главный телеканал Туркменистана.
 Алтын Асыр — железнодорожная станция в Туркменистане.
 «Алтын Асыр» — кондитерское предприятие.

Примечания